Rácz Zoltán (1905–1985) rabbi
Rácz Zoltán (?) atléta, gyalogló
Rácz Zoltán (1946) fizikus, az MTA rendes tagja
Rácz Zoltán (?) atléta, kalapácsvető
Rácz Zoltán (1954) rajztanár, képzőművész, bőrdíszműves
Rácz Zoltán (1957) építész
Rácz Zoltán (1960) Kossuth-díjas ütőhangszeres zenész (Amadinda)
Rácz Zoltán (1963) búvárúszó